Pedro Silva ou Pedro da Silva peut faire référence à plusieurs personnes :

 Pedro da Silva (1647-1717), premier facteur de Nouvelle-France ;
 Pedro da Silva (1945-), homme politique espagnol ;
 Pedro José Ferreira da Silva, dit Glauco Mattoso (1951-), poète et écrivain brésilien ;
 Pedro Silva (1981-), Pedro Alves da Silva, footballeur brésilien ;
 Pedro Roberto Silva Botelho, dit Pedro Botelho (1989-), footballeur brésilien.